Stephen Gilbert henviser til blandt andre:

 Stephen Gilbert (kunstner) (1910–2007) – britisk maler og billedhugger
 Stephen Gilbert (forfatter) (1912–2010) – nordirsk forfatter